Die ersten Menschen steht für: 

 Die ersten Menschen (Drama), Drama von Otto Borngräber aus dem Jahr 2012
 Die ersten Menschen (Oper), Oper von Rudi Stephan von 1920
 Die ersten Menschen (TV-Doku), Zweiteilige TV-Serie aus dem Jahr 2017 (Terra X)

 Die ersten Menschen auf dem Mond, Roman des britischen Schriftstellers Herbert George Wells von 1901
 Liste der Menschen auf dem Mond, Liste der Menschen, die (seit 1969) den Mond betreten haben